Scheda steht für:

 Scheda (Drolshagen), Ortsteil von Drolshagen, Kreis Olpe, Nordrhein-Westfalen
 Kloster Scheda in Wickede (Ruhr), Kreis Soest, Nordrhein-Westfalen

Scheda ist der Familienname folgender Personen:

 Gabriele-Maria Scheda, Geburtsname von Jonny Star (* 1964), deutsche Künstlerin und Kuratorin
 Joseph von Scheda (1815–1888), österreichischer Geograf und Kartograf

Siehe auch:
 Cheda